Yaesu bezeichnet:
 Yaesu (Unternehmen), einen japanischen Hersteller von Funktechnik
 Yaesu (Tokio), einen Stadtteil des Tokioter Bezirks Chūō